Advantage Cars Prague Open — турнир, который проводился на открытых грунтовых кортах с 1992 по 2015 год.
 J&T Banka Prague Open — турнир, который проходит на открытых грунтовых кортах с 2010 года.